Six bâtiments de la marine de guerre française ont été nommés Pomone d'après la nymphe Pomone:

 Pomone (1749-1759), une frégate de 30 canons 
 Pomone (1770-1771), un navire de transport
 Pomone (1787-1794), une frégate de 40 canons
 Pomone (1805-1811), une frégate de 44 canons
 Pomone (1821-1830), une corvette de 28 canons 
 Pomone (1845-1877), une frégate à vapeur et à hélice

Voir aussi 
  Pomone (cargo) : Pomone : cargo de la Compagnie des Vapeurs Français (J. Stern), pillé et coulé par le sous-marin UC-79 le  au cours du trajet Lisbonne-Brest. 
 
 

Nom de bateau de la Marine française